Argentína
Rivadavia, Mendoza tartomány Rivadavia megyéjének azonos nevű székhelye
Rivadavia, Salta tartomány Rivadavia megyéjének azonos nevű székhelye
Rivadavia, San Juan tartomány Rivadavia megyéjének azonos nevű székhelye

Megyék
Rivadavia megye, megye Mendoza tartományban
Rivadavia megye, megye Salta tartományban
Rivadavia megye, megye San Juan tartományban
Rivadavia megye, megye Santiago del Estero tartományban
Rivadavia partido, partido (megye) Buenos Aires tartományban